Карлов — фамилия и топоним:

Известные носители

А 
 Карлов, Андрей Геннадьевич (1954—2016) — советский и российский дипломат, посол в Турции (2013—2016), Герой Российской Федерации.

Б 
 Карлов, Борис Иванович (1898—1961) — советский военный деятель, инженер-контр-адмирал, лауреат Сталинской премии.

В

Г 
 Карлов, Геннадий Ильич (род. 1970) — российский учёный, специалист в области сельскохозяйственной биотехнологии, академик РАН (2019).

Д, Е 
 Карлов, Дмитрий Андреевич (1923—2016) — полный кавалер Ордена Славы, почётный гражданин Орловской области.
 Карлов, Евгений Николаевич (1960—1992) — участник войны в Карабахе, Национальный Герой Азербайджана.

И 
 Карлов, Иван Иванович (1953—2021) — советский историк искусства.

Н

Ф, Ю 
 Карлов, Фёдор Васильевич (1901—1986) — Герой Советского Союза.
 Карлов, Юрий Евгеньевич (1937—2002) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.



Псевдонимы 
 Карлов, Борис (псевдоним; настоящее полное имя — Владислав Юрьевич Шебашов; род. 1958) — русский писатель, детский прозаик.

Топоним 
 Карлов (Мекленбург) — коммуна в Германии.
 Карлов университет — главный университет Чехии.
 Карлов мост — мост в Праге.
 Карлов — до 1946 г. название села Прутовка в Снятынском районе Ивано-Франковской области, Украина.

См. также 
 
 
 
 
 Борис Карлофф